Par l'expression « princes de Bourgogne » (principes regni Burgundiæ, ou principes Burgundiæ), on entend deux choses :
 les membres de la famille des Rois de Bourgogne. Mais, dans ce sens, c'est un usage récent.
 l'ensemble des princes qui, dans le Royaume de Bourgogne (- siècles), tenaient leurs terres en toute souveraineté et en rendaient hommage directement au Roi de Bourgogne.

Parmi ces principes Burgundiæ, on trouve :

Ceux dont la souveraineté s'exerçait à partir d'une cité (généralement épiscopale) ou correspondait à un ancien pagus. Ils portaient alors le titre de comtes, selon l'usage carolingien.
 les comtes de Bourgogne, qui ont usé en de nombreuses occasions du titre princier, ou de celui de Consul.
 les comtes de Mâcon
 les comtes de Chalon

Ceux dont la souveraineté s'exerçait sur une terre sans cité. Ils portaient alors le titre de princes ou de dominus (sire, seigneur).
 les sires de Salins
 les sires de Villars
 les sires de Montluel
 les sires d'Anthon
 les sires de Thoire

On retrouve la même titulature dans d'autres provinces qui furent autrefois des royaumes : par exemple, en Bretagne, où furent qualifiés de princes de Bretagne les membres des maisons féodales qui descendaient, en ligne mâle et légitime, de Riwallon IV, fils du roi de Bretagne Salomon, et qui héritèrent de ses seigneuries tenues en toute justice.

Références

.

Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne médiévale